Die Flandern-Rundfahrt 1982 war die 66. Austragung der Flandern-Rundfahrt, eines eintägigen Straßenradrennens. Es wurde am 4. April 1982 über eine Distanz von 267 km ausgetragen.
Das Rennen wurde von René Martens vor Eddy Planckaert und Rudy Pevenage gewonnen.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnis

Weblinks

Einzelnachweise 

1982
Radrennen 1982